Wodiczka, Wodička oder Vodička ist der Name folgender Personen:

 Friedrich Wodiczka (1803–1860), deutscher Richter und Parlamentarier
 Wenzeslaus Wodiczka (Václav Wodička, 1715–1774), böhmischer Komponist und Violinist

Siehe auch: Vodička.